Parisius ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Parisius (1911–1963), niederländischer Musiker surinamischen Ursprungs 
 Bernhard Parisius (* 1950), deutscher Historiker und Archivar
 Ludolf Parisius (1827–1900), deutscher Jurist, Publizist, liberaler Politiker und Heimatforscher
 Theodor Parisius (1896–1985), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Theodor Parisius (Landrat) (1859–1892), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Parrisius